Любовь и смерть:
 «Любовь и смерть» — японский фильм-мелодрама Нобору Накамуры 1971 года.
 «Любовь и смерть» — американский сатирический комедийный фильм Вуди Аллена 1975 года.
 Любовь и смерть — американский мини-сериал 2023 года.

См. также 
 «Любовь и смерть на Лонг-Айленде» — американский драматический фильм Ричарда Квитневски 1997 года.
 «Любовь и смерть. Смерть и любовь» — театральная дилогия, поставленная Геннадием Егоровым.
 «Любовь, смерть и роботы» — американский анимационный сериал-антология.